Донато — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Б'єлла.

 Бальдассаре Донато — італійський композитор пізнього Відродження
 Тед Донато — американський хокеїст
 Фабріціо Донато — італійський легкоатлет, олімпійський медаліст

Див. також 

 Сан-Донато